Austin Krajicek e Franko Škugor erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato a questa edizione. Krajicek ha partecipato al torneo olimpico, mentre Škugor ha scelto di non prendere parte al torneo.

Alexander Erler e Lucas Miedler hanno battuto in finale Roman Jebavý e Matwé Middelkoop con il punteggio di 7–5, 7–6(5).

Teste di serie 

  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (semifinale)
  Hugo Nys /  Andrea Vavassori (quarti di finale)

  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (finale)
  Ariel Behar /  Guillermo Durán (quarti di finale)

Wildcard 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (campioni)

  Neil Oberleitner /  Tristan-Samuel Weissborn (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2021